Гран-при Франции 1984 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл в Дижон-Пренуа, во  Франции. Соревнования состоялись 20 мая 1984 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 1984 году